Oxholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oxholmen, Pargas, Åboland, 
 Oxholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Oxholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Oxholm
Oxholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar